Tenorio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joaquin A. Tenorio
 Pedro Tenorio